Westfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Westfield Township (Bureau County, Illinois)
 Westfield Township (Clark County, Illinois)
 Westfield Township (Fayette County, Iowa)
 Westfield Township (Plymouth County, Iowa)
 Westfield Township (Minnesota)
 Westfield Township (North Carolina)
 Westfield Township (North Dakota)
 Westfield Township (Medina County, Ohio)
 Westfield Township (Morrow County, Ohio)
 Westfield Township (Pennsylvania)